Старява:

 Старява — село в Яворовском районе Львовской области Украины.
 Старява — село в Самборском районе Львовской области Украины.